Antoine Nicolas Duchesne
Rosa Filipa Duchesne

Localidades
Duchesne (Utah)
Condado de Duchesne
Fort Duchesne

Desambiguação